Гвоздикова — русская фамилия, женский вариант фамилии . Гвоздикова, Инга Михайловна (род. 1937) — российский историк.
 Гвоздикова, Наталья Фёдоровна (род. 1948) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.